Рольф-Рюдигер Тиле (р. 29 апреля 1943) — немецкий математик и историк математики. Известен, среди прочего, тем, что в 2000 году обнаружил в заметках Гильберта «24-ю проблему Гильберта», которую последний не включил в свой знаменитый список 23 математических проблем. За это открытие Тиле в 2004 году получил :en:Lester Randolph Ford Award.

Труды 
 Leonhard Euler. BSB B.G.Teubner, Leipzig 1982, ISBN 3-322-00576-3.
 Er rechnete, wie andere atmen. EULERS Beiträge zum Funktionsbegriff. Euler-Vortrag im Schlosstheater des Neuen Palais von Sanssouci, Potsdam, 21. Mai 1999, Online-Version.
 Hilbert’s Twenty-Fourth Problem. In: The American Mathematical Monthly. January 2003, S. 1-24.
 The Mathematics and Science of Leonhard Euler (1707—1783). In: Glen van Brummelen, Michael Kinyon (Hrsg.): Mathematics and the Historian’s Craft. Springer, New York 2005, ISBN 0-387-25284-3, S. 81-140.
 Van der Waerden in Leipzig. (= EAGLE 036). Mit einem Geleitwort von Friedrich Hirzebruch. Edition am Gutenbergplatz Leipzig, Leipzig 2009, ISBN 978-3-937219-36-3. 
 Felix Klein in Leipzig. (= EAGLE 047). Edition am Gutenbergplatz Leipzig, Leipzig 2011, ISBN 978-3-937219-47-9. 
 Felix Klein in Leipzig 1880—1886. In: Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung. Band 102, Heft 2, 2000, S. 69.
 Mathematische Beweise. Harri Deutsch, 1979.
 Von der Bernoullischen Brachistochrone zum Kalibrator-Konzept: ein historischer Abriß zur Entstehung der Feldtheorie in der Variationsrechnung. Habilitation. Turnhout, Brepols 2007.
 mit Konrad Haase: Der verzauberte Raum- Spiele in drei Dimensionen. Urania Verlag, Лейпциг, 1991.
 mit Konrad Haase: 100 Fünf-Minuten-Spiele: Zeitvertreib für Singles. Берлин, 1990.
 Die gefesselte Zeit: Spiele, Spaß und Strategien. Urania Verlag, 1984.
 Das große Spielvergnügen: mit Würfeln, Streichhölzern, Papier, Schachfiguren, Dominos und Labyrinthen. Hugendubel, 1984.

Примечания 

Математики Германии